Pasquali ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Pasquali (1928–2020), italienische Politikerin und Rechtsanwältin
 Adrien Pasquali (1958–1999), Französischsprachiger Schweizer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Übersetzer italienischer Herkunft
 Alberto Pasquali (* 1937), italienischer Politiker und Rechtsanwalt

 Laurent Pasquali (1975–2018), französischer Automobilrennfahrer

 Maëva Pasquali, französische Schauspielerin
 Tiziano Pasquali (* 1994), italienischer Rugby-Union-Spieler

Pasquali steht für:
 Pasquali Macchine Agricole, italienischer Fahrzeughersteller
 Pasquali, italienischer Verlag, siehe Joseph Smith (Konsul)

Siehe auch:
 Pasquale, Vorname und Familienname
 Pasqual
 Pascual
 Pascal
 Pascali
 Paskali